Träskvik kan syfta på:

 Träskvik, Lappfjärd – bydel i Lappfjärd i Kristinestad i Österbotten i Finland
 Träskvik, Muurla kommun (fi.: Suoloppi) – egendom i Muurla kommun, Egentliga Finland

Lappfjärd
Muurla